

Patronyme 

 François Devienne (1759-1803), compositeur français ;
 Adrien Marie Devienne (1802-1883), personnalité politique française ;
  (1913-2003), physicien français  ;
 Lorène Devienne (1981-), auteure-compositrice-interprète française.

Pseudonyme 

 Sophie Devienne (1763-1841), comédienne française.